Alí může znamenat:

 Alí (599-661), bratranec Muhammadův a čtvrtý chálifa 
 Alí ibn Husajn (1879–1935), král Hidžázu a šarif a emír Mekky
 Husajn ibn Alí (kolem 626–680), vnuk Muhammadův

 Seznam článků začínajících na „Alí“